Mountjoy ist der Familienname folgender Personen:

 Doug Mountjoy (1942–2021), walisischer Snookerspieler
 Eric W. Mountjoy (1931–2010), kanadischer Geologe
 Penelope A. Mountjoy, britische Klassische Archäologin und Mykenologin
 Richard Mountjoy (1932–2015), US-amerikanischer Politiker

Lord Mountjoy war der Titel von:
 Charles Blount, 1. Earl of Devonshire und 8. Baron Mountjoy (1563–1606), irischer Vizekönig

Weiteres:
 Mountjoy Castle, Schloss im nordirischen County Tyrone
 Mountjoy Prison, Gefängnis in der irischen Hauptstadt Dublin
 Mountjoy Square, bedeutender Platz in Dublin

Siehe auch:
 Montjoi
 Montjoie